Carl Haubold ist der Name folgender Personen:

* Carl Gottfried Haubold (auch Gottfried Haubold; 1792–1862), deutscher Unternehmer 
 Carl Gottlieb Haubold (1783–1856), deutscher Unternehmer
 Carl Hermann Haubold (1845–1905), deutscher Unternehmer